Шамхал — многозначный термин:
 Шамхал — титул правителей Дагестана (Казикумухское шамхальство, Тарковское шамхальство) с VIII века по 1867 год.
 Шамхал — посёлок городского типа в Дагестане.
 Шамхал — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги в Дагестане.